Vorja může být:

 Vorja (přítok Kljazmy) – řeka v Moskevské oblasti Ruské federace, přítok Kljazmy
 Vorja (přítok Ugry) – řeka v Moskevské a Smolenské oblasti Ruské federace, přítok Ugry